Jaba (Namo Rambe), een plaats in Indonesië
 Jaba (Peudada), een plaats in Indonesië
 Jaba (zanger), een Zwitsers reggaezanger